

Geografia
Italia
 Tomaselli – frazione del comune di Castel Ivano nella provincia autonoma di Trento

Storia
 Tomaselli – nobile famiglia piacentina stabilitasi poi nel territorio lombardo

Persone
 Albano Tomaselli – pittore italiano
 Carl Tomaselli il Vecchio – imprenditore austriaco
 Cesco Tomaselli – giornalista e scrittore italiano
 Franz Tomaselli – attore comico austriaco
 Giada Tomaselli – saltatrice con gli sci italiana
 Giuseppe Tomaselli  – tenore italiano
 Ignaz Tomaselli – baritono austriaco, figlio di Giuseppe
 Katharina Tomaselli – soprano austriaco
 Kiara Tomaselli – attrice italiana
 Martina Tomaselli – calciatrice italiana
 Onofrio Tomaselli – pittore italiano
 Ruggero Tomaselli – botanico italiano
 Salvatore Tomaselli – medico italiano
 Salvatore Tomaselli – politico italiano

Altro 
 Tomaselli – cognome italiano
 Café Tomaselli – caffè di Salisburgo, Austria
 Stadio Marco Tomaselli – impianto sportivo di Caltanissetta, Italia
 Tomaselli – famiglia nobile italiana